Крилова Людмила Іванівна ( 1938) — російська актриса, заслужена артистка РСФСР.
 Крилова Ольга Іллівна (1920—2003) — українська художниця.
 Крилова Світлана Анатоліївна ( 1966) — український філософ, письменниця, психоаналітик. Доктор філософських наук, професор.

російські прізвища
жіночі форми прізвищ